Az év magyar cselgáncsozója címet 1967 óta ítéli oda a Magyar Judo-szövetség. A nőket 1987 óta díjazzák. A díjat legtöbb alkalommal  Csernoviczki Éva (7) valamint Ungvári Miklós és Tóth Krisztián (6-6) nyerte el.

Díjazottak

Többszörös nyertesek

Férfiak

Nők

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 855. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1974-1993)
Magyar sportévkönyv (1994-2010)

Cselgáncs
Díjazott magyar sportolók